Le nom collège Stanislas peut désigner :

 En Belgique :
 L'Institut Saint Stanislas (Bruxelles) 
 le Saint-Stanislas de Mons (Belgique)
 En France :
 L'Institut Stanislas (Cannes), établissement regroupant une école maternelle et primaire, un collège et un lycée d'enseignement secondaire et supérieur.
 L'Institution Stanislas (Nice), établissement regroupant une école primaire, un collège et un lycée.
 Le collège Stanislas (Paris), établissement regroupant une école maternelle et primaire, un collège et un lycée d'enseignement secondaire et supérieur.

 Au Québec :
 Le collège Stanislas (Montréal).
 Le collège Stanislas (Québec).

Voir aussi
  (homonymie)
 Liste des 

 Divers sens du nom 
 Liste des anciens élèves du Collège Stanislas de Paris

03
Stanislas, college
Stanislas, college